Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1988 je devetnajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 5. in 6. marca 1988 v dvorani Budapest Sportcsarnok v Budimpešti, Madžarska. Udeležilo se ga je 358 atletov iz 27-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1988
1988 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti